Leonor Estuardo o Leonor de Escocia, nacida en 1433 y muerta el 20 de noviembre de 1480 en Innsbruck, fue una archiduquesa de Austria y condesa del Tirol.

Familia 
Leonor era la hija menor del rey Jacobo I de Escocia y de Juana Beaufort, y tenía numerosos hermanos y hermanas, entre ellos:  
 Jacobo II de Escocia, futuro rey de Escocia
 Margarita Estuardo, delfina de Francia, primera esposa del futuro Luis XI.
 Isabel de Escocia, duquesa de Bretaña.

Biografía

Vida desconocida previa a su matrimonio 
Apenas existen unos pocos documentos acerca de esta princesa escocesa previos a su matrimonio.

Leonor de Escocia habría crecido en la Turena con otra de sus hermanas, Annabelle, tras haber acompañado a su hermana mayor Margarita Estuardo durante sus nupcias con el delfín Luis. La flota llegó el 15 de abril de 1436 a la costa francesa y desembarcó en La Rochelle el día 5 para llegar a Tours.

La delfina muere en 1445. Según algunas hipótesis, las dos hijas de Jacobo I se quedaron en Francia a raíz de la defunción. Parece ser que hasta sus respectivos matrimonios, las princesas vivieron en Razilly, cerca de Chinon, y después en Saumur bajo la protección de Juana de Tucé y de Yolanda de Aragón, madre de la reina María de Anjou. Muy probablemente las princesas residieron en la casa de la reina de Sicilia en Saumur, que habría sido dama de honor de la delfina Margarita ya que, en 1448, los habitantes de Saumur les ofrecieron regalos tras sus esponsales.

De todos modos, algunos historiadores sugieren que las princesas permanecieron en Escocia hasta 1445. Según ellos, tras el fallecimiento de su madre Juana Beaufort el 15 de julio, ninguna de las dos huérfanas pudieron permanecer en su país. Juana se habría casado con Sir James Stuart. En agosto de ese mismo año, las dos pequeñas habrían sido acogidas por Isabel de Portugal, duquesa de Borgoña. Después, en la ciudad fronteriza de Tournai, los oficiales del rey de Francia Carlos VII, las habría acompañado a Tours, donde llegarían el 9 de septiembre.

Archiduquesa de Austria 

Leonor se casó el 8 de septiembre de 1449 con el archiduque de Austria Segismundo de Austria, conde del Tirol. El rey Carlos VII había negociado este matrimonio con el archiduque para reforzar su alianza. Antes, el rey había prometido a su hija Radegunda al archiduque pero dada la muerte de ésta en 1445, se optó por Leonor. El matrimonio fue concertado finalmente en 1448 y un año después tuvo lugar siendo Segismundo representado por el embajador Ludwig von Landsee. En febrero de 1450, acompañada por un séquito de 120 criados, la archiduquesa llega a Tirol tras haber pasado por Lyon, Génova, Friburgo, Berna, Lucerna, Zúrich y Constanza.

La pareja se instaló en Merano y Bolzano, actualmente en Italia. A partir de 1455, deciden habitar en Innsbruck, la capital del Tirol, donde la archiduquesa acogía a artistas, peregrinos y estudiantes escoceses.

De esta unión nació un niño, Wolfgang, que murió el mismo día de su nacimiento, junto a su madre, pues Leonor murió en 1480 mientras daba a luz. Fue enterrada en la abadía de Stams.

Ascendencia

Bibliografía complementaria 
 Priscilla Bawcutt et Bridget Henisch, « Scots Abroad in the Fifteenth Century: The Princesses Margaret, Isabella and Eleanor », dans Elizabeth Ewan et Maureen M. Meikle éd., Women in Scotland, c.1100-1750, East Linton, Tuckwell, 1999, p. 45-55.

Referencias 

Nobles de Austria del siglo XV
Casa de Estuardo
Casa de Habsburgo
Fallecidas por parto
Escocesas
Austríacas
Fallecidos en Innsbruck
Mujeres del siglo XV